Чунхуас има више значења:

 Чунхуас (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чунхуас (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику